Jabal Bāb är ett berg i Egypten.   Det ligger i guvernementet Sina al-Janubiyya, i den östra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Kairo. Toppen på Jabal Bāb är  meter över havet.

Terrängen runt Jabal Bāb är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Jabal Bāb.  Trakten runt Jabal Bāb är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Saint Catherine,  km öster om Jabal Bāb. Trakten runt Jabal Bāb är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. 

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Sina al-Janubiyya
Berg i Egypten 2000 meter över havet eller högre

Artiklar med robotjusterad position